Ženská čtyřhra Istanbul Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Liang Čchen a Čang Šuaj, jehož členky se rozhodly na turnaji startovat.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále deklasoval chilsko-americkou dvojici Alexa Guarachiová a Sabrina Santamariová po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly sedmou společnou trofej, respektive každá z nich jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Irina Baraová /  Mihaela Buzărnescuová (1. kolo)
  Veronika Kuděrmetovová /  Galina Voskobojevová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2019
Tenis v Turecku v roce 2019